Вторая словенская футбольная лига () — второй по значимости футбольный дивизион чемпионата Словении по футболу. Победители турнира повышаются в классе и переходят в Первую лигу Словении.

Участники сезона 2016/2017 
В сезоне 2016/2017 участвовали следующие 10 команд:
 
 
 
 
 
 Драва (Птуй)
 
 Крка
 Триглав (Крань)

Победители 
Все победители с 1991 года

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Футбол в Словении
Словения